A 2022-es English Open (hivatalosan a 2022 BetVictor English Open) egy profi snookertorna volt, amelyet 2022. december 12. és 18. között rendeztek az angliai Brentwoodban. Ez volt a 2022–2023-as szezon hetedik pontszerző versenye és a harmadik torna a Home Nations Seriesben, a Northern Ireland Open, a Scottish Open után, és a Welsh Open előtt. A tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

Neil Robertson volt a címvédő, aki 9–8-ra legyőzte John Higginst a 2021-es döntőben. Az elődöntőben azonban 6–4-re legyőzte Mark Selby, aki a 2021-es világbajnokság megnyerése óta először jutott pontszerző döntőbe. Selby meg is nyerte a tornát, a döntőben 9–6-ra legyőzte Luca Brecelt, ezzel megszerezte a 21. pontszerző győzelmét. Ő lett az első játékos, aki kétszer nyerte meg az English Opent, és Judd Trump után a második, aki négy Home Nations tornát nyert.

Mark Williams lökte a torna legnagyobb breakjét. Ez volt pályafutása harmadik maximum breakje. Emellett Williams lett a legidősebb játékos (47 éves és 270 napos), aki maximális breaket lökött egy pontszerző versenyen.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény az ötödik a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. október 25. és 30. között zajlott a leicesteri Morningside Arenában, Angliában. Minden mérkőzés 4 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Előselejtező
(100) Marco Fu  4–0  Lewis Ullah (A)
(A) Callum Beresford  4–1  Ryan Thomerson (110)
(81) Ian Burns  4–2  Sanderson Lam (103)

Selejtezők

Százas breakek

Versenyszakasz
A tornán összesen 73 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 26 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben